Сент-Антонен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи
 Сент-Антонен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер